Tombokoirey steht für:

 Tombokoirey I, Landgemeinde in Niger
 Tombokoirey II, Landgemeinde in Niger